Bolesław Malcz - ziemianin, członek Rady Stanu KP
 Elżbieta Malcz-Klewin - malarka, historyczka sztuki, mediewistka
 Jan Fryderyk Wilhelm Malcz - lekarz warszawski
 Karol Filip Malcz - złotnik warszawski
 Konstanty Bogumił Malcz - adwokat warszawski
 Lucjan Malcz - podporucznik Bajończyków
 Mieczysław Malcz - lekarz i kompozytor warszawski
 Malcz Północny - jezioro w woj. lubuskim
 Malcz Południowy - jezioro w woj. lubuskim